Stati Uniti d'America
 Red Springs – città della Contea di Robeson, Carolina del Nord
 Red Springs – città della Contea di Shawano, Wisconsin